Иван Илларионович Бабанский — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1930 году в Полтавской области. Член КПСС.

С 1950 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1950—1990 гг. — кузнец, военнослужащий Советской Армии, кузнец Харьковского завода холодильных машин Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 января 1974 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Делегат XXV съезда КПСС.

Жил в Харькове.

Ссылки 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.
 КУЗНЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА [Текст] / ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ БАБАНСКИЙ ; ЛИТ. ЗАПИСЬ ЯРОШЕНКО А.Д. — Х. : ПРАПОР, 1982. — 71 c. — (ТВОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ). — 0.15 р.

Делегаты XXV съезда КПСС